O termo Farmington pode referir-se a:

Localidades
 Farmington (Gloucestershire), Inglaterra
Estados Unidos
 Farmington (Arkansas)
 Farmington (Califórnia)
 Farmington (Connecticut)
 Farmington (Delaware)
 Farmington (Illinois)
 Farmington (Iowa)
 Farmington (Michigan)
 Farmington (Minnesota)
 Farmington (Mississippi)
 Farmington (Missouri)
 Farmington (Nova Hampshire)
 Farmington (Novo México)
 Farmington (Utah)
 Farmington (Virgínia Ocidental)
 Farmington (Washington)
 Farmington Hills (Michigan)
 West Farmington (Ohio)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos